Шумара — фамилия. Извкестные носители:
 Шумара, Андрей Викторович (род. 1982) — казахстанский футболист.
 Шумара, Каленик Тимофеевич (1903—1973) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1957).

Примечания